Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Philadelphia 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrici Françoise Dürr e Betty Stöve che hanno battuto in finale Renée Richards e Virginia Wade 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Sue Barker /  Ann Kiyomura (semifinali)
 Rosie Casals /  Bettyann Stuart (semifinali)

 Françoise Dürr /  Betty Stöve (Campionesse)
 Kerry Reid /  Wendy Turnbull (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Philadelphia 1979